Сёмово — топоним:
 Семово — деревня, Вологодская область, Чагодощенский район.
 Сёмово — село, Нижегородская область, Лысковский район.
 Семово — деревня, Смоленская область, Вяземский район.